Sender Bremen steht für:

 den Fernmeldeturm Bremen
 den Sender Leher Feld (1951–1999)
 den Sender Utbremen (1933–1950)
 als Tarnbezeichnung für
 den Mittelwellen-Sender Osterloog (1939–1945)
 den Mittelwellen-Sender Lopik (1940–1943)
 den Langwellen-Sender Raszyn (Bremen II, Sommer 1940)